Název Vyšehrad se pojí s těmito významy:

 vyšehrad – český ekvivalent řeckého slova Akropolis, akropole

Místní názvy
 1. Vyšehrad – hrad, pevnost a katastrální území v Praze
 Vyšehrad (část Prahy)
 Praha-Vyšehrad (výhybna) – železniční výhybna na pomezí Nuslí a Vyšehradu
 Vyšehrad (stanice metra)
 FK Slavoj Vyšehrad – sportovní oddíl v Praze
 Vyšehrad (báseň) – dílo Julia Zeyera
 Vyšehrad (Má vlast) – symfonická báseň, první část symfonického cyklu Má vlast Bedřicha Smetany
 Nakladatelství Vyšehrad – založeno 1934
 Vyšehrad (časopis) – český katolický časopis
 Vyšehrad (seriál) – český seriál (2016)
 Parník Vyšehrad
 Vyšehrad (hradiště) – hradiště na Slovensku v okrese Prievidza
 Vyšehrad (Žiar) – vrch na Slovensku, v hřebeni pohoří Žiar
 Vyšehrad (geomorfologický podcelek) – geomorfologický podcelek pohoří Žiar
 2. Vyšehrad (Jablonec nad Nisou) – část okresního města Jablonec nad Nisou
 Vyšehrad (Hraničná) – lokalita v části Hraničná obce Janov nad Nisou v okrese Jablonec nad Nisou
 Vyšehrad (Horní Brusnice), samota v obci Horní Brusnice v okrese Trutnov
 3. Vyšehrad (Krkonošské podhůří) (585 m n. m.) – vrch v Krkonošském podhůří u Horní Brusnice
 Vyšehrad (Stachy), lokalita v obci Stachy v okrese Prachatice
 Vyšehrad (Konice), lokalita a ulice ve městě Konice v okrese Prostějov, též zastávka autobusu Konice, Vyšehrad
 Vyšehrad (Plzeň), lokalita v části Lobzy města Plzně
 Vyšehrad (Lišice), samota (hájenka) v obci Lišice v okrese Hradec Králové
 Vyšehrad (Libštát), lokalita v městysi Libštát v okrese Semily
 Vyšehrad (Český Krumlov), lokalita a uliční název v části Nádražní Předměstí okresního města Český Krumlov
 Vyšehrad (Troubsko), ulice v obci Troubsko v okrese Brno-venkov
 Vyšehrad (Červený Kostelec), lokalita a uliční název ve městě Červený Kostelec v okrese Náchod
 Vyšehrad (Zásmuky), ulice ve městě Zásmuky v okrese Kolín
 Vyšehrad (Kladno), lokalita a ulice v části Švermov okresního města Kladna
 Vyšehrad (Golčův Jeníkov), ulice ve městě Golčův Jeníkov v okrese Havlíčkův Brod
 Vyšehrad (Přibyslav), lokalita a ulice ve městě Přibyslav v okrese Havlíčkův Brod
 Vyšehrad (Hronov), lokalita a ulice ve městě Hronov v okrese Náchod
 Vyšehrad (Kladky), lokalita v obci Kladky v okrese Prostějov, též zastávka autobusu Kladky, Vyšehrad
 Vyšehrad (Obořiště), lokalita v obci Obořiště v okrese Příbram, též zastávka autobusu Obořiště, Vyšehrad
 Na Vyšehradě, místní nebo uliční názvy v obcích Polička, Netolice, Předměřice nad Labem, Horní Beřkovice, Náchod, Nový Knín, Přelouč, Kostelec nad Orlicí, Chlumčany, Nová Paka
 Vyšehrad (rybník), rybník v části Holičky města Třeboň v okrese Jindřichův Hradec
 Vyšehrad (Dolní Dobrouč), vrch (383 m n. m.) u obce Dolní Dobrouč v okrese Ústí nad Orlicí
 Vyšehrad (slovenský vrch) (829 m n. m.) a Malý Vyšehrad (766 m n. m.) – vrchy na Slovensku v pohoří Žiar, u obce Jasenovo v okrese Turčianske Teplice
 Vyšehrad (slovenské naleziště) – hradiště a archeologické naleziště pod slovenským vrchem Vyšehrad
 Vyšehrad (národní přírodní rezervace) – národní přírodní rezervace na slovenském vrchu Vyšehrad

Jiné názvy
 Vyšehrad – vila v Karlových Varech

Podobné názvy
 Visegrád (čti Višegrád) – Vyšehrad, Stoličný Vyšehrad, město na pravém břehu Dunaje v severním Maďarsku nedaleko slovenských hranic
 Visegrádská skupina
 Višegrad (srbsky Вишеград) – město na řece Drině v Bosně a Hercegovině
 Višegrad (bulharsky Вишеград) – zřícenina hradu na pravém břehu řeky Ardy v obštině Kărdžali, jižní Bulharsko
 Višegrad (bulharsky Вишеград) – obec v obštině Kărdžali poblíž hradu Višegrad, jižní Bulharsko
 Wyszogród (Mazovské vojvodství) – město v Polsku
 Wyszogród (Dolnoslezské vojvodství) – vesnice v Dolnoslezském vojvodství
 Wyszogród (Svatokřížské vojvodství) – vesnice ve Svatokřížském vojvodství
 Wyszogród (Bydgoszcz) – část města Bydhošti.

Související články 
 Hradčany (rozcestník)

Externí odkazy